Haukadalur (Bláskógabyggð), een dal in IJsland met een warmebronnen gebied waar o.a. de Geysir ligt.
Haukadalur (Dalabyggð), een dal in IJsland niet ver van Búðardalur.
Haukadalur (Ísafjarðarbær), een dal in de Westfjorden van IJsland.